MAN Truck & Bus AG (до 1 января 2011 года — MAN Nutzfahrzeuge AG) — крупнейшее дочернее предприятие европейской компании MAN SE со штаб-квартирой в Мюнхене. Производит грузовые автомобили марок MAN, ERF (Великобритания) и STAR (Польша), а также автобусы Neoplan.

Автобусы 

Всемирно известный изготовитель грузовых автомобилей, немецкая корпорация MAN, выпускает не менее внушительную гамму всевозможных автобусов.
Фирма MAN на своем заводе в Зальцгиттере собирает целую гамму городских, междугородных и туристских автобусов, а также ещё более многочисленную серию шасси, на которых специализированные фирмы устанавливают различные кузова собственного изготовления.

Серия Ale 
Главной новинкой в программе MAN считается малый низкорамный 3-дверный городской автобус Ale полной массой 9,5 т . Его разработка проводилась с 1997 года совместно с итальянской кузовной фирмой Autodromo. В заднем свесе автобуса установлен 4-цилиндровый дизель в 175 л. с. и автоматическая 3-ступенчатая трансмиссия. Его габаритная длина — 7,5 м, ширина — всего 2200 мм, максимальная вместимость — 60 пассажиров (мест для сидения — 10-17). К особенностям нового автобуса следует отнести пневматическую подвеску с электронным управлением (передняя — независимая), дисковые тормоза всех колес, установку АБС и ASR, управляемые колеса с углом поворота 52°, приклеивающиеся к стальному каркасу алюминиевые и пластмассовые облицовочные панели.

Серия Lion’s City 

В 2000 году в эту программу вошел 3-осный городской автобус Lion’s City общей вместимостью 120 пассажиров. Кроме того, фирма MAN предлагает несколько типов 2- и 3-осных шасси (модели от 8.153HOCL до 24.420HOCL) для монтажа на них кузовов специализированных фирм.
Серия Lion’s Comfort
В последние годы был создан упрощенный туристско-междугородный вариант RN353 Lion’s Comfort с моторами мощностью всего 350 л. с., рассчитанный на перевозку 49-55 человек. С другой стороны «львиная серия» пополнилась туристскими вариантами особой комфортности — 2-осным Lion’s Star Spezial и 3-осным Lion’s Top Coach (6х2).

Серия Lion’s Star 
Выпускаемая с начала 90-х годов туристская серия Lion’s Star с моторами мощностью 400 и 420 л. с. пополнилась наиболее мощным исполнением с 12,8-литровым двигателем D2876 мощностью 460 л. с. и крутящим моментом 2100 Н.м в режиме 1000—1300 об/мин.

Серия Midibus 
Второй новинкой является средний городской низкорамный автобус Midibus полной массой 22,5 тонн в вариантах NM223 и NM283, с двигателями мощностью 220 и 280 л. с. соответственно. Он выпускается в трёх вариантах длиной от 8,5 до 10,5 метров и габаритной шириной 2350 мм. Общая вместимость — 80 пассажиров. Автобус создан путём укорачивания серийных 12-метровых автобусов серии NL с сохранением всех их достоинств. Новым техническим решением стала установка вертикально двигателя на собственном подрамнике, образующим легко съемный модуль, прикрепленный к несущему каркасу кузова четырьмя болтами. На автобусе применяются новый задний ведущий мост ZF портального типа, все дисковые тормоза, поворачивающиеся на угол 50° управляемые колёса, электронная система EBS для диагностики и контроля за работой тормозной системы, объединённая с ABS и ASR. Водитель может спокойно трудиться в полностью изолированной кабине. Управление и контроль за работой всех систем он осуществляет при помощи электронной системы NES, выводящей всю информацию на мини-мониторы и интегрированную с единым электронным процессором управления агрегатами автобуса. К ней относится также система CAN «кузовной электроники», следящая за работой дверей, освещения, сигнализации, отопления и т. д.

Серия NL 
В конце 1990-х годов MAN создал обновленную унифицированную систему низкорамных двуосных городских автобусов NL263, NL313 и NL363 длиной 12 метров, оснащенных новыми более экономичными и экологически чистыми дизельными двигателями мощностью 260, 310 и 360 л. с. и автоматической трёхступенчатой коробкой передач, интервал обслуживания которых достигал 60000 км. Учитывая эти достоинства, базовая модель NL263 получила титул «Автобус 1999 года».

Серия NU/NG 
На основе серии NL было разработано семейство междугородных автобусов под индексом NU, длину которых довели до 13,7 м. В 2000 году появилась третья гамма, включавшая одиночные городские 3-дверные низкорамные модели NL263-15, NL313-15 и NL363-15 (6х2) длиной 15 м. Их 2-дверные варианты NU313 и NU363 были предназначены для междугородных маршрутов. При наличии около 50 посадочных мест они одновременно могут перевозить до 125 пассажиров, то есть столько же, что и сочлененные 18-метровые машины. Эти автобусы снабжены гидроусилителями основного рулевого управления и механизма привода задней не ведущей оси с электронным управлением, всеми дисковыми тормозами с системами EBS, ABS и ASR. На их основе выпускаются сочленённые автобусы NG313 и NG363. Большинство из таких автобусов стали передвижными лабораториями для проверки возможности использования новых перспективных видов топлива и систем привода. Среди них электробус NM152E, автобус NL202DE с дизель-электрическим приводом, одиночные машины NL232 для работы на сжатом природной газе (CNG) и сочлененные автобусы, работающие на топливных элементах или на водородном топливе.

 MAN Lion's Intercity

 MAN Lion's City (M, LL, G, O, ULL)
 MAN Lion’s Classic (G, O)
 MAN Lion's Regio
 MAN Lion's Coach
 MAN Lion’s Top Coach
 MAN Lion’s Comfort
 MAN Lion's Star
 MAN Lion’s Top Star
 MAN Lion's Chassis
 MAN NL243GPL
 MAN NL263
 MAN NL363
 MAN SU283
 MAN SU313
 MAN SU363

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители грузовых автомобилей Германии
Производители автобусов Германии
Производители дизельных двигателей
MAN